Исто́рико-краеве́дческий музе́й города Во́лосово — муниципальный музей Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Располагается в деревянном здании на территории школы № 2 по адресу: город Волосово, улица Ф. Афанасьева, дом № 3.

Помимо основной экспозиции музей организует временные выставки (в том числе в ГДЦ «Родник»), проводит мастер-классы (ботанический скетчинг и др.) и тематические занятия («День космонавтики», «Пушкинская неделя», «Урок мужества», «Подвиг танкиста Колобанова» и др.). 

Новости о деятельности музея регулярно публикуются в официальной группе вКонтакте: https://vk.com/club203736633

История 
Решение «Об организации районного краеведческого музея» было принято администрацией Волосовского района 26 апреля 1973 года. Идейным вдохновителем создания музея был Заслуженный учитель школы Борис Ильич Сивков.

Музей был открыт 7 ноября 1977 года. Основу музея составили труды краеведов А. Е. Балеса, В. И. Веселова, Д. И. Смольского, П. А. Сергеева, В. П. Кузьмина.

Экспозиция 
В музее действует 4 зала. Основными темами экспозиции являются:
 Этнография района
 История района
 Район в годы Великой Отечественной войны
 Известные жители района

Большинство экспонатов предоставлены музею жителями района.

Литература

Ссылки 
Сайт Музея: http://museum.volosovo-raion.ru/ 
«Музей Волосово Сегодня» — официальная группа вКонтакте: https://vk.com/club203736633
YouTube канал музея: https://www.youtube.com/channel/UCs8OandmjRzzipvxycAch-g 

Музеи, основанные в 1973 году
Появились в 1973 году в России
Краеведческие музеи России
Этнографические музеи России
Музеи Ленинградской области
Организации Волосовского района
Здания и сооружения Волосовского района